Londonschenke ist der Name von

 Londonschenke in Hann.Münden, siehe Altes Sydekum
 London-Schenke (Hannover), 1682 in der Calenberger Neustadt als Hotel Stadt London errichtetes Gasthaus, später Konzerthaus, Armen- und Waisenhaus